Земляков — русская фамилия.

Известные носители:
 Земляков, Александр Николаевич (1950—2005) — советский и русский математик.
 Земляков, Борис Фёдорович (1898—1945) — советский географ и геолог.
 Земляков, Василий Иванович (1913—1975) — советский военный, Герой Советского Союза.